Westbury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Westbury, Tasmanien, Meander Valley,

Kanada 

 Westbury (kommun i Kanada), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Westbury-sub-Mendip, ort i Somerset, England, 
 Westbury, Somerset, civil parish i England
 Westbury, Shropshire, 
 Westbury, Buckinghamshire, 
 Westbury, stad, Wiltshire, 
 Westbury-on-Severn - en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Westbury on Trym - en ort i Bristol, England
 Westbury Leigh - en ort i Wiltshire (distrikt) i Wiltshire, England

USA 

 Westbury, New York, Nassau County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar